Crystal Lakes (Ohio), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Ohio.
 Crystal Lakes (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri.